Eichens ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Eichens (* 1834), deutsche Blumen- und Früchtemalerin
 Eduard Eichens (1804–1877), deutscher Kupferstecher
 Philipp Hermann Eichens (1813–1886), deutscher Maler, Lithograph und Kupferstecher